Cordon bleu (französisch für „blaues Band“) ist der Name für:

 das Ordensband im Orden vom Heiligen Geist
 Le Cordon Bleu, eine internationale Kochschule; auf die französische Küche ausgerichtet
 Schnitzel Cordon bleu, ein mit Schinken und Käse gefülltes und paniertes Kalbsschnitzel
Siehe auch

 Blaues Band (Begriffsklärung)